Pobbia ima više značenja:
 Pobbia, Milano
 Pobbia, Torino